USS Safeguard (ARS-25)
USS Safeguard (1985)